Херши () — ряд значений:

Фамилия
 Херши, Алфред (1908—1997) — американский бактериолог и генетик, лауреат Нобелевской премии;
 Херши, Барбара (род. 1948) — американская актриса
  (1893—1977) — американский армейский функционер, генерал
 Херши, Милтон (Milton Snavely Hershey) (1857—1945) — американский кондитер и предприниматель, создатель первой американской шоколадно-кондитерской фабрики «Херши» и сопутствующих организаций, основатель одноименного поселения в штате Пенсильвания
  (1877—1949) — американский бейсболист
  (1907—1997) — американский автомобильный дизайнер, сотрудник General Motors

 У вымышленных персонажей
   — персонаж медиа-франшизы 2000 AD / Judge Dredd

Топонимы
  — невключённая территория в округах Колуса и Йола штата Калифорния, США
  — статистически обособленная местность на территории городе Дерри округа Дофин штата Пенсильвания, США
  — посёлок в округе Линкольн штата Небраска, США

Компании
 Hershey’s, The Hershey Company
 Herschi, безалкогольные напитки, см. :nl:Herschi  Транспорт
Херши (железная дорога)